

Населені пункти та їхні частини
 Дорогуськ — сільська гміна у Холмському повіті Люблінського воєводства
 Дорогуськ — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Дорогуськ — прикордонна залізнична станція у однойменному селі Холмського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Дорогуськ-Осада — село в Польщі, в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства.

Примітки